Künga Lodrö bezeichnet folgende Personen:

 Künga Lodrö Gyeltshen Pel Sangpo (1299–1327), kaiserlicher Lehrer
 Künga Lodrö (Sakya Thridzin) (1729–1783), Führer der Sakya-Tradition des tibetischen Buddhismus